Szóvárhegy település Romániában, Bihar megyében, Alsótótfalu községben
 Szóvárhegy település Romániában, Bihar megyében, Tataros községben